Miejscowości w USA:
 Spring Grove – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie McHenry
 Spring Grove – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Wayne
 Spring Grove – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Houston
 Spring Grove – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie York
 Spring Grove – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green
Gminy w USA:
 Spring Grove (ang. Spring Grove Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Greene
 Spring Grove (ang. Spring Grove Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Warren
 Spring Grove (ang. Spring Grove Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Linn
 Spring Grove (ang. Spring Grove Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Houston
 Spring Grove (ang. Spring Grove Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Harlan
 Spring Grove (ang. Spring Grove Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry
 Spring Grove (ang. Spring Grove Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Roberts
 Spring Grove (ang. Spring Grove Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green